Таджи́ев () — узбекская фамилия. Известные носители:

 Таджиев, Абдулхай — первый секретарь Ташкентского областного комитета КП Узбекистана
 Таджиев, Зайниддин Фахритдинович (род. 1977) — узбекский футболист.
 Таджиев, Камолиддин Фахритдинович (род. 1983) — узбекский футболист.
 Таджиев, Фарход Фахритдинович (род. 1986) — узбекский футболист.
 Таджиев, Мирсадык Махмудович (1944—1996) — узбекский и советский композитор.
 Таджиев, Дододжон Таджиевич (1915—1987) — советский и таджикский учёный-филолог.